Zilliacus ist der Familienname folgender Personen:

 Benedict Zilliacus (1921–2013), finnlandschwedischer Journalist, Schriftsteller und Drehbuchautor
 Cecilia Zilliacus (* 1972), finnlandschwedische Violinistin
 Clas Zilliacus (* 1943), finnlandschwedischer Literaturwissenschaftler und Übersetzer
 Emil Zilliacus (1878–1961), finnlandschwedischer Schriftsteller, Literaturwissenschaftler und Übersetzer
 Henrik Zilliacus (1908–1992), finnlandschwedischer Klassischer Philologe, Papyrologe und Epigraphiker
 Konni Zilliacus (1855–1924), finnlandschwedischer Freiheitskämpfer
 Linda Zilliacus (* 1977), finnlandschwedische Schauspielerin
 Tobias Zilliacus (* 1971), finnlandschwedischer Schauspieler